La rhétorique nucléaire est une stratégie militaire datant de 1988 donnant des «  formes ouvertes – conventionnelles, nucléaires et asymétriques - » de conflit armé associé au conflit économique (voire à la progression interne économique), où l'emploi d'armes nucléaires de haute technologie à petites doses n'aboutirait pas à la Troisième Guerre mondiale. Il s'agit d'un « affaiblissement des limites entre états de paix et de guerre » selon la « doctrine Gerasimov » qui change le statut illégal de la guerre qui a été établi depuis 1945. C'est une forme de communication dans la politique étrangère d'un ou plusieurs états.

Histoire 

Il s'agit de l'évolution de la dissuasion nucléaire constituée après la deuxième guerre mondiale (1959-65) « où deux camps s'affrontent en étant égaux » en évitant la catastrophe.
 
La naissance de cette stratégie plus évoluée que la dissuasion en tout ou rien, et son emploi, qui situe le conflit entre « grande » et « petite » guerre porte aussi bien sur le PIB d'un pays que l'humiliation « nationale » ressentie.

Si la dissuasion nucléaire aboutit à la guerre froide et la non-prolifération des armes nucléaires, le conflit frontalier est un élément de géopolitique aboutissant à la rhétorique argumentation militaire depuis la présidence Obama ayant fabriqué la « guerre chirurgicale » comportant ou ne comportant « pas encore » des destructions physiques chez le « voisin infréquentable ». Ce qui s'accompagne depuis 2005 d'une guerre hybride avec « gesticulation » médiatique.

La « rhétorique nucléaire » présente plusieurs aspects de posture ou d'« imposture » prédictive (par exemple en 2022 pour l'Ukraine communication pour le camp russe ou propagande pour le camp Otan et réciproquement), les actions nocives sont attribuées à l'autre camp (dans ce cas dans ces deux "salles d'audience" on aboutit à une « escalade militaire » voulue par au moins un des deux camps).

Application de cette stratégie

Russie Etats-Unis

Corée du Nord Corée du Sud Japon Etats-Unis

Pays de l'Est Russie 
Ce sujet a produit l'utilisation de la locution rhétorique nucléaire courant mars 2022 dans les médias français à la suite de l'emploi de drones, de destruction d'infrastructures (dont centrale d'électricité nucléaire), mais surtout de menaces d'emploi de bombes radiologiques à contamination nucléaire) en Ukraine par la Russie « qui se sent menacée » dans ses frontières. 

Dans les évènements d'Ukraine de 2022 appelée guerre par l'Organisation du traité de l'Atlantique nord et ses tenants autour des États-Unis, et Opération militaire spéciale en Ukraine par les tenants de l'invasion russe avec l'annexion du territoire, les deux camps ne sont ni militairement ni économiquement ni démographiquement égaux. 
Cet aspect est totalement lié à l'interdépendance Europe de l'Ouest et Russie pour les énergies fossiles  qui correspond à une diplomatie ouvrant  sur une  façon nouvelle de penser la politique étrangère montrant la faible efficacité (et la faible utilité de jugement) de l'Organisation des Nations Unies dans un Droit dit international à respecter par sa charte.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022
 Gaz naturel en Russie
 Régions pétrolifères en Europe

Liens externes 

Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
Menace nucléaire